Entflechtung bezeichnet:
 im übertragenen Sinne einen Umstrukturierungsprozess bei Unternehmen, siehe Entflechtung (Unternehmen)
 beim Layout (Entwurf) von Leiterplatten das kreuzungsfreie Verlegen von Leiterbahnen, siehe Leiterplattenentflechtung
 bei der Eisenbahn ein Bauwerk zur konfliktfreien Verzweigung von Bahnlinien, siehe Überwerfungsbauwerk